И (Yi) — несколько омонимичных китайских фамилий:
 羿
 弋
 伊
 易 — гл. менять (см. Ицзин), река и уезд в провинции Хэбэй.
 益.

Известные И 
 И Ган (род. 1958) — китайский экономист, глава Народного банка Китая.
 И Жеён — китайский бизнесмен, который был обвинён в причастности к коррупции в бельгийском футболе.
 И Ли (; род. 1987) — китайский профессиональный баскетболист.
 И Ляньхун (род. 1959) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Чжецзян с 7 декабря 2022 года.
 И Сылин (, род. 1989) — китайский стрелок, олимпийская чемпионка.
 И Тэн (род. 1990) — китайский футболист, защитник клуба «Гуанчжоу Фули».
 И Цзолинь (1897—1945) — китайский лингвист.
 И Цзяньлянь (род. 1987) — китайский баскетболист.
 И Чжэньмэй, Люция ( 易貞美 璐琪, 1815—1862) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 И Юаньцзи — художник XI в.

См. также 
 Сто фамилий

Литература 
 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Ошанин И.М. АН СССР. Институт востоковедения. Москва: ГРВЛ, 1983—1984.

Китайские фамилии